Nikolai Trussow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Trussow (Skispringer), sowjetischer Skispringer 
 Nikolai Michailowitsch Trussow (1906–1985), sowjetischer Militär
 Nikolai Wassiljewitsch Trussow (* 1985), russischer Radsportler